Чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин —  регулярное международное соревнование. В настоящее время проходит под эгидой Европейского гимнастического союза.

Первый чемпионат был проведён Международной федерацией гимнастики в 1955 году во Франкфурте, ФРГ. После того как в 1982 году был основан Европейский гимнастический союз, все европейские чемпионаты по спортивной и художественной гимнастике постепенно перешли под его полную ответственность.

Вначале проводился через год в нечётные годы, с 1990 г. — в чётные. В настоящее время проводится ежегодно, но в каждый конкретный год разыгрываются не все виды медалей. Так, во взрослых соревнованиях командное первенство и личное абсолютное первенство разнесены по, соответственно, чётному и нечётному годам. То есть среди взрослых медали в отдельных видах разыгрываются каждый год, а медали в командном первенстве только по чётным, медали в личном абсолютном первенстве — только по нечётным годам.

Расписание 
Соревнования распределены по годам следующим образом

В настоящее время проходит ежегодно, причём проводится по годам следующим образом:
 Чётные годы
 Среди юниоров
 Финал в личном абсолютном и командном первенстве; также используется в качестве квалификации в финалы в отдельных видах
 Финалы в отдельных видах
 Среди взрослых
 Квалификация в финалы в отдельных видах и в финал в личном абсолютном первенстве
 Финалы в отдельных видах
 Финал в командном первенстве
В чётные годы мужской и женский чемпионаты организуются раздельно, в каждом из них взрослый и юниорский вместе.
 Нечётные годы
 Среди взрослых
 Квалификация в финалы в отдельных видах и в финал в личном абсолютном первенстве
 Финал в личном абсолютном первенстве
 Финалы в отдельных видах
В нечётные годы мужской и женский чемпионаты организуются в одном и том же месте в одно и то же время.

Чемпионаты

Победители в абсолютном первенстве

Примечания

См. также 
 Чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин

Ссылки 
 Официальный сайт Европейского гимнастического союза